U-235 peut faire référence à:

 Le numéro atomique de l'uranium 235 ;
 Le Unterseeboot 235, un sous-marin de type VII.C utilisé par la Kriegsmarine (marine de guerre allemande) pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 U-235 (film) (2020), un film de guerre belge narrant les aventures (fictives) du U-235 durant la Seconde Guerre mondiale.